Лос Апарехос има више значења:

 Лос Апарехос (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Апарехос (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику